Jackson Center (Ohio)
Jackson Center (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos